Луи́с Суа́рес Мирамо́нтес (; 2 мая 1935, Ла-Корунья, Галисия) — испанский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции полузащитника. Лучший футболист Европы 1960 года. Чемпион Европы 1964 года. Первый испанский футболист, который выступал за итальянский клуб. По версии МФФИИС Луис Суарес занимает 50-е место среди лучших игроков Европы XX века и 5-е среди лучших игроков Испании XX века. Занимает 46 место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo и 74 место среди ста лучших футболистов XX века по версии Placar. Сейчас Луис Суарес — технический секретарь и скаут «Интера».

Карьера 
Луис Суарес родился в районе Монте-Альто в городе Ла-Корунья, Галисия в семье владельца мясной лавки. Он жил на улице Авенида-де-Геркулес, недалеко оттуда находилась церковь, при которой местный священник решил организовать детскую команду, назвав её «Упорство» (). В возрасте 14-ти лет он был приглашён на просмотр в команду «Депортиво Фабриль», являвшийся дублирующим составом клуба «Депортиво Ла-Корунья». 6 декабря 1953 года он дебютировал в основном составе команды в матче чемпионата Испании против «Барселоны», в котором его клуб проиграл 1:6. В своей третье игре за основу, Луис Суарес забил мяч, поразив ворота «Реал-Сосьедад», в матче, где «Депортиво» также крупно проиграл 1:4. 18 апреля 1954 года Луис Суарес провёл последний матч за клуб, в котором уже клуб из Ла-Коруньи крупно обыграл «Реал-Сосьедад» со счётом 3:0. Всего за «Депортиво» полузащитник сыграл 17 матчей и забил 3 гола. В мае 1954 года Луис Суарес перешёл в «Барселона», как часть сделки по трансферу в стан «сине-гранатовых» Дагоберто Моля. 2 мая он дебютировал в новой команде в матче Кубка Испании со своей бывшей командой «Депортиво», в котором его нынешний клуб победил 4:0.

Сезон 1953/1954 Луис Суарес начал в основной команде «Барселоны», но в октябре был переведён в дубль, «Эспанья Индастриал», выступавший во втором дивизионе. При этом главный тренер команды, Сандро Пуппо, перевёл Суареса на позицию опорного полузащитника, где футболист до этого не играл. Заменивший Пуппо Ференц Платко возвратил Суареса в основу. Более того, он стал развивать физические кондиции полузащитника, установив на базе боксёрскую грушу и заставив Луиса бить по ней. Со следующего сезона Луис Суарес стал постепенно выдвигаться на роль основного футболиста и лидера команды. В 1958 году клуб выиграл Кубок Ярмарок, а сам Суарес забил два гола во второй финальной игре со сборной Лондона, при этом он эти голы забивал на 6-й и на 8-й минуте встречи. В год победы на пост главного тренера пришёл Эленио Эррера, который передвинул полузащитника из опорной зоны ближе в атаку. И клуб, ведомый их лидерами, Эваристо, Цибором, Кубалой, Хусто Техадой и Шандором Кочишем выиграли и чемпионат, и Кубок Испании. Сам же полузащитник забил 20 голов в сезоне, заняв второе место по числу голов, уступив только Эваристо.

В 1988—1989 и 1990—1991 годах возглавлял национальную сборную Испании. Во второй половине 1990-х годов тренировал «Интер».

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
 Барселона
 Чемпион Испании: 1959, 1960
 Обладатель Кубка Короля: 1957, 1959
 Обладатель Кубка ярмарок: 1958, 1960

 Интер
 Чемпион Италии: 1963, 1965, 1966
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1964, 1965
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1964, 1965

 Сборная Испании
 Чемпион Европы по футболу: 1964

Индивидуальные 
 Обладатель Золотого мяча: 1960
 Обладатель Серебряного мяча: 1961, 1964
 Обладатель Бронзового мяча: 1965
 Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА: 1964
 Golden Foot: 2021 (в номинации «Легенды футбола»)

Примечания

Ссылки 
 Луис Суарес. «Дом, который построил Луис»
 «Золотой» испанец
 Архитектор 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Кондал»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Сампдория»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры сборной Испании по футболу
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Сампдория»
Тренеры ФК СПАЛ
Тренеры ФК «Комо»
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Тренеры ФК «Альбасете»
Обладатели «Золотого мяча»